Komon ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Patrick Komon (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Rudolph John Komon (1908–1982), australischer Maler und Galerist